Ocosia és un gènere de peixos pertanyent a la família dels tetrarògids i a l'ordre dels escorpeniformes.

Descripció 
No té pas escates corporals. Cinc radis tous a les aletes ventrals.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Es troba a l'Oceà Índic (Saya de Malha -Maurici- i l'Índia) i el Pacífic (el Japó, la mar Groga, el mar de la Xina Oriental, el mar de la Xina Meridional,Taiwan, les illes Filipines, Nova Caledònia i les illes Chesterfield i Nova Zelanda i les illes Kermadec.

Cladograma

Estat de conservació 
Ocosia possi n'és l'única espècie que apareix a la Llista Vermella de la UICN.

Referències

Bibliografia 
 Böhlke, J. E., 1953. A Catalogue of the Type Specimens of Recent Fishes in the Natural History Museum of Stanford University. Stanford Ichthyological Bulletin, vol. 5 (art. 1): 1-168.
 Mandrytsa, S. A., 2001. Lateral line system and classification of scorpaenoid fishes (Scorpaeniformes]: Scorpaenoidei). Ph.D. dissertation, Perm University. 1-393. (En rus, resum en anglès).